Il y a eu deux rois de Norvège prénommé Olav et numéroté 4 :
 Olav IV de Norvège (1103-1115) ;
 Olav IV de Norvège (1380-1387).

Le premier des deux ne fut que co-roi, c'est peut-être pour cette raison que le roi Olav suivant fut également un Olav IV.

Roi de Norvège